Die nachfolgende Tabelle enthält die Teilliste der sogenannten erdnahen Asteroiden. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer Entdeckung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Asteroiden vom Amor-Typ

Asteroiden vom Aten-Typ

Asteroiden vom Apollo-Typ

Weblinks 
 Liste der Amor-Asteroiden
 Liste der Apollo-Asteroiden
 Liste der Aten-Asteroiden

!
Erdnahe